San Baltazar kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Baltazar Atlimeyaya, ort, Puebla, Tianguismanalco, 
 San Baltazar, Tecamachalco, ort, 
 San Baltazar, Veracruz, ort, Mariano Escobedo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar